Mateo Cano Calderón, conocido artísticamente como Tezzel ,es un productor, músico, compositor y empresario colombiano.
Ha logrado varias nominaciones a los premios GRAMMY y Latin GRAMMY y durante sus años de carrera ha trabajado de la mano con estrellas como J Balvin, Maluma, Myke Towers, Anitta, Lola Índigo, Piso 21, Noriel y más.

Carrera

Inicios
Tezzel nació el 24 de septiembre de 1993 en Medellín - Colombia, en el 2007 inició como DJ de música electrónica experimentando con el computador de su casa, para años después incursionar en el género urbano y empezar su carrera como productor.

En el 2012 comenzó a trabajar como productor bajo el seudónimo “Teo Cano” en el sello colombiano “Infinity Music”, con el apoyo y asesoría de otros productores como Sky Rompiendo y Mosty logró darse a conocer en el medio y empezó a trabajar con artistas reconocidos del género como Reykon, J Balvin y Nicky Jam. En el 2016 cambió a su actual apodo Tezzel y creó la editorial Tezzla en la ciudad de Medellín.

Tezzla, Universal Music Latin & Deep Sight Records
En el 2016, Tezzel fundó la editorial Tezzla junto a otros artistas, compositores y productores especializados en brindar servicios de producción y composición a los artistas y desarrollar nuevos talentos para la industria. Tezzla se ha dedicado al desarrollo de nuevos proyectos con diversos artistas, entre ellos Lorduy, que aún hace parte de la editorial y contó con el apoyo de Tezzel para ingresar a la agrupación Piso 21, tras haber participado en repetidas ocasiones en la composición de sus canciones.

En el 2019, Tezzel firmó con Universal Music Latin como productor ejecutivo para desarrollar y supervisar proyectos globales con la disquera para algunos de los artistas más importantes de su lista. En ese mismo año firmó como compositor con Sony Music Publishing en Miami.

En el 2020, Tezzel fundó el sello discográfico Deep Sight Records, donde comenzó a desarrollar la carrera de artistas independientes que ahora están firmados con el sello y trabajando con artistas nacionales e internacionales. Actualmente, Deep Sight Records tiene firmados a 4 artistas: Nezzah, Myguel, Six Lois y su CEO Tezzel.

Tezzel como artista 
Tezzel decide dar un paso más allá lanzándose en el 2020 como artista con su canción “Quatro” junto a Feid , donde por primera vez trabajó para su propio proyecto, desde la composición hasta la producción, y bajo su propio sello Deep Sight Records. 

En julio de 2022 sacó “Tranki”, canción de su autoría junto a C.R.O, Andry Kiddos y Myguel. 

En agosto de 2022 fue lanzado su tercer canción como artista, titulada “Ko”, que reúne artistas de diferentes países de Latinoamérica como Akapellah de fue Venezuela, Ecko de Argentina, Lil Dripavelli de Nicaragua y Kapla de Colombia, donde resalta su objetivo de exponer el talento y la diversidad latina dentro de sus diferentes facetas.

El último sencillo de Tezzel como artista fue "Donde Quieres", junto a Piso 21 de Colombia y C.R.O de Argentina

Producciones discográficas

Producciones destacadas como Ingeniero de Sonido: 
X - J Balvin & Nicky Jam.
Sensualidad – Bad Bunny & Prince Royce & J Balvin.
 Buscando Huellas – Major Lazer & J Balvin.
Soy Peor (Remix) - Bad Bunny & J Balvin & Ozuna.
 Lo sabe Dios – Karol G

Nominaciones
2018: nominado a los Latin Grammy con ‘Mejor Grabación’ del año con la canción X de J Balvin & Nicky Jam, como ingeniero de grabación.
2019: nominado a los Latin Grammy por su participación en el álbum Kisses de Anitta, en la categoría‘Mejor Álbum Urbano’.
2019: nominado como ‘Mejor Productor’ en los Urban Music Awards
2020: nominado al Grammy por su participación en el álbum 11:11 de Maluma, en la categoría ‘Mejor Álbum Pop’.

Certificaciones - The Recording Industry Association of America (RIAA)
 8 Platino Latino.
 6 Oro Latino.

Referencias

Enlaces externos 
 
  
 
 
 Tezzel en YouTube
 Tezzel en SoundCloud
 Tezzel en Apple Music

 

Productores discográficos de Colombia
Nacidos en Medellín